Чанка:

 Чанка — социальная группа в Дагестане
 Чанка — древний народ, соперники инков